

Politica 
La Sinistra – lista elettorale italiana
 La Sinistra – partito politico lussemburghese
 La Sinistra – partito politico macedone
 La Sinistra – partito politico svizzero
 La Sinistra – partito politico sloveno
 La Sinistra (La Izquierda) – coalizione di partiti politici costituitasi in Spagna
 La Sinistra – partito politico tedesco

Altro 
 la Sinistra – quotidiano politico italiano

Pagine correlate 

Levica